Coniochaetaceae är en familj av svampar. Coniochaetaceae ingår i ordningen Coniochaetales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coniochaetaceae